Герцог Иасе́нт-Юг-Тимолео́н де Коссе́-Брисса́к (; 8 ноября 1746, Париж — 19 июня 1813, там же) — французский политический и военный деятель, генерал-лейтенант (с 1791). Граф Империи (8 апреля 1808 года)

В молодости поступил на военную службу, в 1788 году стал полевым маршалом (бригадный генерал) армии Людовика XVI, в 1791 году присвоено звание генерал-лейтенанта.

После французской революции в 1793 году был арестован и оставался в заключении до падения Робеспьера.

При провозглашении первой Империи был назначен камергером Марии Летиции Рамолино, матери Наполеона.

В августе 1807 года стал членом Сената Франции, работал в этом органе до своей смерти.

Умер при загадочных обстоятельствах 19 июня 1813 года в Париже. Похоронен в Парижском Пантеоне.

Ссылки 
 Hyacinthe-Hughes Timoléon de Cossé-Brissac

Графы Франции
Герцоги Франции
Камергеры
Генерал-лейтенанты (Франция)
Сенаторы Франции
Похороненные в парижском Пантеоне